Египетский Крест — астеризм, лежащий преимущественно в южном полушарии неба. В России полностью виден в феврале в южных регионах. Астеризм составляется из пяти звёзд и представляет собой два равносторонних треугольника, соединённых вершинами, или крест (в варианте начертания — Андреевский крест). Верхний треугольник известен и как самостоятельный астеризм — Зимний треугольник. Включает звёзды созвездий Большой Пёс, Малый Пёс, Орион, Корма, Голубь:
  CMa Сириус
  CMi Процион
  Ori Бетельгейзе
  Pup Наос
  Col Факт.

Ссылки 
 Астеризмы

Примечания 

Астеризмы